Peter Elder ist der Name folgender Personen:

* Peter Ludwig Elder (1798–1881), deutscher Jurist und Politiker
 Peter Percival Elder (1823–1914), US-amerikanischer Politiker